Chezhan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chezhan (socken i Kina, Henan), 
 Chezhan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar